Etterbeek înseamnă:
 Orașul Etterbeek;
 Pârâul Etterbeek, numit și Broebelaer, care a dat numele orașului;
 Gara Etterbeek;
 Șoseaua Etterbeekului, din Elsene.